Sound Awake er det andet studiealbum fra den australske rockgruppe Karnivool. Albummet blev udgivet den 5. juni 2009 på pladeselskabet Cymatic Records (Australien). Den 16. februar blev albummet udgivet internationalt hos Sony Music.

Spor 

Album fra 2009
Karnivool-album